Die NGC-Objekte von 3001 bis 3500



Nr. 3001 bis 3100

Nr. 3101 bis 3200

Nr. 3201 bis 3300

Nr. 3301 bis 3400

Nr. 3401 bis 3500

Legende 

 Liste Ngcobjekte 3001
Ngcobjekte 3001